Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

304e régiment d'artillerie
304e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires